Haszan Kámránifar (, a nemzetközi sajtóban Hassan Kamranifar; Teherán, 1972. április 19.–) iráni nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens. Egyéb foglalkozása: sporttanár.

Pályafutása

Nemzetközi partbíráskodás 
Az Iráni labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2001-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 2013-ban a FIFA 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Világbajnokság 
A FIFA 2010. február 5-én a (június 11.-július 11.) közötti dél-afrikai világbajnokságon közreműködő harminc játékvezető közé jelölte. Az ellenőrző vizsgálatokon megfelelt az elvárásoknak, így a FIFA JB delegálta az utazó keretbe.

A világbajnoki döntőhöz vezető úton Dél-Afrikába a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB Halíl al-Gamdi állandó asszisztenseként alkalmazta.

Afrika Kupa 
Angola rendezte a 27., a 2010-es afrikai nemzetek kupája nemzetközi labdarúgó torna végső találkozóit, ahol a CAF JB partbíróként foglalkoztatta.

Ázsia-kupa
Katar 2011-ben rendezte az Ázsia-kupa döntőjét, ahol az AFC JB a játékvezetői keretében asszisztensként alkalmazta.

Olimpia 
A 2008. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáján a FIFA JB asszisztensi szolgálatra foglalkoztatta. Maszud Morádi első számú asszisztenseként tevékenykedett.

Források 

Iráni labdarúgó-játékvezetők
1972-ben született személyek
Élő személyek
Teherániak